Edgard steht für:

 Edgard (Louisiana), Ort im St. John the Baptist Parish
 Edgard (Vorname), männlicher Vorname 

Siehe auch:
 Edgar
 Edgard Pessoa, brasilianischer Automobilhersteller
 Edgardo